Джалал-Абад:
 Джалал-Абад — город в Киргизии.
 «Джалал-Абад» — аэропорт в Киргизии.
 «Джалал-Абад» — киргизский футбольный клуб.

См. также 
 Джалалабад